Saramago ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Saramago (* 1998), US-amerikanischer Fußballspieler
 José Saramago (1922–2010), portugiesischer Schriftsteller, Nobelpreisträger für Literatur